Bengt Janson eller Bengt Jansson kan avse
 Psykiatern Bengt Jansson (1932–2009)
 Rallyföraren Bengt Jansson (född 1943)
 Antikvitetsexperten Bengt Janson (1957–2005)
 Dragspelaren Bengan Janson (född 1963)